Токтогул () — город, административный центр Токтогульского района Джалал-Абадской области Киргизии.

Указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР от 31 июля 1957 года рабочий посёлок Музтор Токтогульского района Джалал-Абадской области переименован в рабочий посёлок Токтогул.

Назван в честь народного акына Киргизии Токтогула Сатылганова. Ранее назывался Музтор. В 2012 году пгт Токтогул получил статус города. Население — 19 200 жителей (2017).

География 
Город расположен на северном берегу Токтогульского водохранилища. Памирский тракт, проходя мимо восточной оконечности водохранилища, соединяет Токтогул с городами Кара-Куль и Джалал-Абад.

Инфраструктура 
В Токтогуле есть профессиональный лицей, школы, отделения Сбербанка, медико-социальная экспертная комиссия, молокозавод.

Известные жители

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Джалал-Абадской области
Города Киргизии
Переименованные населённые пункты Киргизии
Бывшие посёлки городского типа Киргизии